Chiesa delle Terese o di San Paolo a Padova
 Chiesa delle Terese o di Santa Teresa a Venezia